Bembo ist der Name von:

 Antonia Bembo (um 1640 – um 1720), italienische Komponistin und Sängerin des Barock 
 Bernardo Bembo (1433–1519), venezianischer Senator, Vize-Doge und Botschafter der Republik Venedig
 Bonifacio Bembo, italienischer Maler der Frührenaissance
 Giovanni Bembo (1543–1618), 92. Doge von Venedig 
 Pierluigi Bembo (1823–1882), von 1861 bis 1866 der letzte von den Österreichern eingesetzte Bürgermeister Venedigs
 Pietro Bembo (1470–1547), italienischer Humanist, Kardinal und Gelehrter

Bembo ist eine Schriftart, siehe Bembo